Western & Southern Open 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Western & Southern Open. Rozgrywany w dniach 14–21 sierpnia 2011 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród 2 430 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011